Турнир «Rostelecom Cup 2017» — первый этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2017—2018. Соревнования прошли в столице России Москве (в 16-й раз) с 20 по 22 октября 2017 года. Организатор турнира — Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке ИСУ.

Соревнования состоялись на московской арене Мегаспорт в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Не состоявшие участники 
В середине сентября снялась со стартов венгерская одиночница Иветт Тот,её заменила немецкая Николь Шотт. В конце сентября снялись со стартов китайские парники Ван Сюэхань и Ван Лэй их заменили австрийцы Мириам Циглер и Северин Кифер. За полторы недели до стартов российские танцоры Бетина Попова и Сергей Мозгов заменили своих коллег по сборной Софью Евдокимову и Егора Базина; а кореянку Пак Со Ён заменила армянская одиночница Анастасия Галустян. За пол-недели до старта снялся японский одиночник Кейдзи Танака, его заменил грузинский фигурист Морис Квителашвили.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2017 год в фигурном катании
Cup of Russia 2017
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Октябрь 2017 года
Спорт в России в 2017 году
2017 год в Москве